Whittlesey kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whittlesey, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Whittlesey (ort i USA), Wisconsin, Taylor County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar